

Фроли — присілок, Пишминський міський округ, Свердловська область
 Фроли — присілок, Юр'янський район, Кіровська область

Фроли — село, Семенівський район, Чернігівська область